Pugnet est un patronyme francophone notamment porté par : 
 René Pugnet (1880-1968), officier de marine marchande français et premier commandant du Normandie ;
 Jean-François-Xavier Pugnet (1765-1846), médecin militaire et épidémiologiste français ;
 Émile Jules Pugnet, dit Pierre Pugnet (1898-1972), homme politique français, sénateur-maire de Périgueux.